Aljaž Dvornik – sciatore alpino sloveno
 Boris Dvornik – attore croato
 Josef Dvorník – calciatore ceco
 Neja Dvornik – sciatrice alpina slovena